We Belong – singolo di Pat Benatar del 1984
 We Belong to the Sea – singolo degli Aqua del 2000
 We Belong Together – singolo di Mariah Carey del 2005
 We Belong – singolo degli Sheppard del 2016